Aquesta és una Llista de townlands del comtat de Clare. Hi ha aproximadament 2.278 townlands al comtat de Clare a la República d'Irlanda.

Els noms duplicats es produeixen quan hi ha més d'un townland amb el mateix nom al comtat. Els noms marcats en negreta són les ciutats i pobles, i la paraula town apareix per a les entrades de la columna acres.

Llista de townlands

Referències 

Geografia del comtat de Clare
Townlands Del Comtat De Clare